Lugon ist der Familienname von:
 Charles Lugon, Schweizer Radrennfahrer
 Damiano Lugon (* 1956), Schweizer Naturbahnrodler